Pięciu Cesarzy (Wu Di) – mityczni władcy Chin
 Wu Di – chiński tenisista
 Wu Di – chińska softballlistka

Zobacz też 
 Wudi